SEM 52 bezeichnet ein Funkgerät, das es in verschiedenen Ausführungen gibt:

 Erstes SEM 52, das im Jahre 1971 bei der Bundeswehr eingeführt wurde; siehe SEM 52 A
 Nachfolger vom SEM 52 A; siehe SEM 52 S
 Neustes Modell und Nachfolger des SEM 52 S; siehe SEM 52 SL